Vester Nebel (Esbjerg)
 Vester Nebel (Kolding)
 Vester Nebel (parochie, Esbjerg)
 Vester Nebel (parochie, Kolding)